Oena kan verwijzen naar:
Oena (geslacht)
Prinses Oona